Редван Раимович Мемешев (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Евпатория».

Клубная карьера 
По национальности крымский татарин. На профессиональном уровне Редван начал выступать в 2011 году в «Крымтеплице» из Молодёжного в Первой лиге Украины. За два с половиной сезона сыграл за «тепличников» 49 матчей, в которых успел отличиться 7 раз. Летом 2013 года «Крымтеплица» из-за финансовых проблем вынуждена была сняться с чемпионата и все игроки в том числе и Мемешев получили статусы свободных агентов.

В июле 2013 года подписал контракт с луцкой «Волынью». Дебютировал в Премьер-лиге Украины в 1-м туре в игре против киевского «Динамо» (1:1), Редван сыграл на поле почти весь матч, получив на 90-й минуте красную карточку. В матче против донецкого «Шахтёра» 1 ноября 2013 года оформил дубль. Лучане обыграли соперника (2:0), а Мемешев тем самым открыл счёт своим забитым голам в Премьер лиге.

В августе 2017 года стал игроком львовских «Карпат». В январе 2018 года находился на просмотре в польском клубе «Ягеллония», однако команде не подошёл.

В марте 2018 года подписал контракт с клубом «Днепр-1» сроком на полтора года.

Зимой 2019 года стал игроком белорусского клуба «Славия» (Мозырь). В августе того же года вернулся в «Крымтеплицу», выступающую с 2016 года в Премьер-лиге КФС.

Карьера в сборной 
5 ноября 2013 года Редван получил вызов в молодёжную сборную Украины. Дебютировал за молодёжку 18 ноября 2013 года в игре против Швейцарии, отыграв на поле 55 минут. Стал первым крымским татарином в молодёжной сборной. В 2014 году выиграл Кубок Содружества.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте «Волыни»
 
 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Кыран»